Josef Tichy ist der Name folgender Personen:

* Josef Tichy (Übersetzer) (1894–1973), österreichischer Übersetzer
 Josef Tichy (Maler) (1922–2001), österreichischer Maler